Never Again steht für:

 Never Again, Song von Kelly Clarkson (2007), siehe My December #Never Again
 Never Again MSD, US-amerikanische Schülerorganisation

Filme:
 Never Again (1910), Stummfilm von David Wark Griffith und Frank Powell
 Never Again (1912), Stummfilm mit Edith Storey
 Never Again (1915), Stummfilm von Tom Mix
 Never Again (1916), Stummfilm mit Oliver Hardy
 Never Again (2001), US-amerikanischer Spielfilm von Eric Schaeffer

Siehe auch:
 Never Say Never Again, James-Bond-Film